Minervino puede referirse a:
 Luis Minervino, preparador de automóviles de competición y expiloto argentino de automovilismo de velocidad.
 Minervino Murge, localidad italiana de la provincia de Barletta-Andria-Trani, región de Puglia, Italia.
 Minervino di Lecce, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, Italia.